Kiama kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Kiama, New South Wales, 
 Kiama (region), New South Wales,

Natur 
 Kiama lachrymoides, en spindelart

Robotskapade Australienförgreningar